

Cronologia, storia e astronomia 
Epoca – in Storia, intervallo di tempo con determinate caratteristiche
Epoca – in cronologia, la data d'inizio di una era del calendario 
Epoca – in astronomia, un istante per il quale siano specificate le coordinate celesti o i parametri orbitali
Epoca geologica – in geologia, una delle suddivisioni della scala dei tempi geologici

Altro 
Epoca – suddivisione convenzionale nella storia dello sviluppo tecnico del mondo ferroviario
 Epoca – album di Mariella Nava del 2017
Epoca – in informatica, l'istante dal quale ha inizio il conteggio del tempo di sistema in un particolare hardware. 
Epoca – quotidiano italiano stampato a Roma dal 1945 al 1949
Epoca – settimanale italiano a grande tiratura, edito dal 1950 al 1997
EPOCA – acronimo con cui veniva giornalisticamente definito l'Esercito Popolare Catalano, organizzazione terroristica indipendentista, attiva in Spagna dal 1971 al 1979
Epoca astrologica – periodo cosmico contraddistinto da una specifica qualità del divenire storico rispondente a un mutato assetto delle costellazioni
Epoca – in mitologia religiosa una epoché o «sospensione» del tempo, caratterizzata dall'irrompere di un evento che ne modifica l'andamento

Pagine correlate 
L'Epoca

Altri progetti